Preußen (también: Preussen) es el nombre que recibe Prusia en alemán. También puede referirse a:

Embarcaciones 
 Clase Preußen, clase de buques acorazados construidos a lo largo de los años 1870;
 SMS Preußen (1876), fragata blindada de la clase Preußen;
 SMS Preußen (1903), acorazado pre-dreadnought de la clase Braunschweig;

Otros 
 (5628) Preussen, un asteroide.